Дас:

 Дас — муниципалитет в Испании.
 Дас — остров в Персидском заливе.
 Дас — кратер на обратной стороне Луны.

Персоналии 
Дас (, , , , , «слуга Бога») — распространённая индийская фамилия. Известные носители:
 Дас, Абхая Прасад (род. 1951) — индийский ботаник.
 Дас, Аджит (1949—2020) — индийский актёр, снимавшийся в фильмах на языке ория.
 Дас, Анил Кумар (1902—1961) — индийский астроном.
 Дас, Анита (1951—2018) — индийская актриса, снимавшаяся в фильмах на языке ория.
 Дас, Атану (род. 1992) — индийский лучник, участник двух Олимпийских игр.
 Дас, Джатиндранат (1904—1929) — индийский революционер, участник движения за независимость Индии.
 Дас, Кун (род. 1974) — бельгийский шоссейный велогонщик.
 Дас, Манодж (1934—2021) — индийский писатель, писавший на ория и английском языках.
 Дас, Михир (1959—2022) — индийский актёр, снимавшийся в фильмах на языке ория.
 Дас, Моума (род. 1984) — индийская спортсменка, игрок в настольный теннис.
 Дас, Нандита (род. 1969) — индийская актриса и режиссёр.
 Дас, Нилотпал (род. 1982) — индийский шахматист, гроссмейстер (2006).
 Дас, Рахул Петер (род. 1954) — немецкий индолог.
 Дас, Самар (1929—2001) — бангладешский композитор и музыкант.
 Дас, Таракнат (1884—1958) — индийский учёный и политик, антибританский революционер.
 Дас, Ханни (род. 1955) — нидерландский футболист.
 Дас, Читтаранджан (1870—1925) — бенгальский юрист, один из лидеров индийского национально-освободительного движения.

Примечания

См. также 
 ДАС МГУ — Дом Аспиранта и Стажёра МГУ им. Ломоносова
 Даса
 Дасс